Kinzelbach ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kinzelbach (1841–1908), württembergischer Oberamtmann
 Donata Kinzelbach (* 1955), deutsche Verlegerin
 Gottlob Friedrich Kinzelbach (1801–1875), württembergischer Oberamtmann
 Gottlob Theodor Kinzelbach (1822–1867), deutscher Reisende
 Karl von Kinzelbach (1860–1919), württembergischer Generalleutnant
 Katrin Kinzelbach (* 1977), deutsche Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Ragnar Kinzelbach (* 1941), deutscher Biologe und Ökologe
 Wolfgang Kinzelbach (* 1949), deutscher Geophysiker und Hydrologe

Siehe auch:
 Verlag Donata Kinzelbach